Grodzisk Mazowiecki – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim
 Grodzisk Mazowiecki – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim
 Grodzisk Mazowiecki – dawna gromada w powiecie grodziskomazowieckim w województwie warszawskim
 Grodzisk Mazowiecki – stacja kolejowa w Grodzisku Mazowieckim